Чичигапа има више значења:

 Чичигапа (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чичигапа (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику